Александр Крестинин:
 Крестинин, Александр Васильевич — архитектор.
 Крестинин, Александр Сергеевич  (род. 1978) — российский футболист.